Kiwańce – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Kiwańce − wieś na Litwie, w rejonie solecznickim